Diese Liste nennt sämtliche der 846 Fußballspieler, die seit 1910 in den 861 offiziellen Länderspielen der italienischen Männer-A-Nationalmannschaft eingesetzt wurden.

Die Flaggen geben weitere Nationalitäten an, die der Spieler besitzt bzw. besaß. Fett hinterlegte Spieler waren zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung der Liste noch in einer Profiliga aktiv.

Die letzte Aktualisierung erfolgte nach dem Länderspiel zwischen Italien und Österreich am 20. November 2022.

Liste der Nationalspieler

Verweise

Siehe auch 
 Italienische Fußballnationalmannschaft
 Liste der Länderspiele der italienischen Fußballnationalmannschaft

Weblinks 

 Website des italienischen Verbandes (italienisch)

Italien
!Nationalspieler
!